

Anno 
 1912 – (MCMXII in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1912 a.C.

Matematica 
 1912 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1912 Anubis – asteroide della fascia principale del sistema solare